Il doppio maschile  del Queen's Club Championships 1973 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jim McManus e Jim Osborne erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tom Okker e Marty Riessen hanno battuto in finale Ray Keldie e Raymond Moore 6–4, 7–5.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Queen's Club Championships 1973